
Termin -{GEF}- ima više značenja.

 -{GEF}- () je faktor razmene guanin nukleotida.
 -{GEF}- () je fondacija Zelene evropske partije.